Plusieurs traités sont usuellement nommés traité d'Athènes :
 le traité d'Athènes de 1913, signé entre la Grèce et les ottomans et mettant un terme aux guerres balkaniques ;
 le traité d'Athènes du 28 mai 1979 concernant l'adhésion de la Grèce à la Communauté économique européenne ;
 le traité d'Athènes du 16 avril 2003 relatif à l'adhésion à l'Union européenne de dix nouveaux États (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie).